Dara ist:

der Name mehrerer Orte:
 Chapa Dara, Distrikt in Afghanistan
 Dara-Anastasiupolis, eine wichtige oströmische Festung in Mesopotamien nahe Nisibis
 Titularbistum Dara dei Siri, zurückgehend auf den erloschenen Bischofssitz von Dara-Anastasiupolis
 eine antike Stadt in Parthien, siehe Dareium
 Dara (Ägypten), eine altägyptische Nekropole des Alten Reiches und der Ersten Zwischenzeit
 Dar'a, eine Stadt in Syrien
 Tell Ain Dara, eine archäologische Fundstätte in Syrien
 Dara (Slowakei), der Name eines Ortsteiles der Gemeinde Stakčín in der Ostslowakei
 Dara (Buzău), Dorf im Kreis Buzău (Rumänien)
 Dara (Distrikt), Distrikt in der Provinz Pandschschir in Afghanistan
 Dara (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare (Rumänien)
 Dara (Făgăraș), Berg im Făgăraș-Gebirge (Rumänien)
 Dara (Ledu) (达拉土族乡), eine Nationalitätengemeinde der Tu im Stadtbezirk Ledu der Stadt Haidong in der chinesischen Provinz Qinghai

der Eigenname von:
 Dara Ó Briain (* 1972), irischer Komiker.
 Dara Shikoh (1615–1659), indischer Prinz, Mystiker und persischsprachiger Dichter

der Familienname von:
 Ali Dara (1915–1981), indisch-pakistanischer Hockeyspieler
 Domenico Dara, italienischer Schriftsteller
 Enzo Dara (1938–2017), italienischer Opernsänger
 Olu Dara (* 1941), US-amerikanischer Musiker
 Sofia Dara (* 1963), italienische Schwimmerin

Außerdem:
 Dara (Band), Band
 Dara (Schiff), Passagierschiff der British India Steam Navigation Company
 Dārā (Dareios III.)

DARA als Abkürzung steht für
 Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten
 Registrierungsagentur für Sozial- und Wirtschaftsdaten

Siehe auch:
 Darrah
 Daras

Abkürzung